Слизень 
 Слизень — польский дворянский герб.
 Слизень — общеупотребительное название ряда брюхоногих моллюсков.

Фамилия 
 Слизень, Александр — государственный деятель Великого княжества Литовского
 Слизень, Александр Александрович — государственный деятель Великого княжества Литовского
 Слизень, Стефан Ян — польско-литовский шляхтич и поэт.
 Слизень, Рафаил — белорусский скульптор и медальер.
 Слизень, Леонтий Николаевич — военный лётчик.

См. также 
 Слизняк — фильм ужасов 2006 года.
 Мозговой слизень — второстепенный персонаж «Футурамы».